Robert Harris (schrijver), Engels journalist en schrijver
 Robert Harris (golfer), Schots golfer
 Robert Harris (wielrenner), Engels voormalig wielrenner